Okręty US Navy o nazwie USS  "Gulfport":
 Pierwszy 
 Drugi  był fregatą typu Tacoma.

Gulfport